Grävsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grävsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (79,3 ha)
Grävsjön, Södermanland, sjö i Vingåkers kommun,  (20,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn